Schönenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gmür-Schönenberger (* 1964), Schweizer Politikerin (CVP)
 Edith Schönenberger (* 1954), Schweizer Radrennfahrerin

 Jakob Schönenberger (1931–2018), Schweizer Politiker (CVP)
 Leo Schönenberger (1963–2019), Schweizer Radrennfahrer
 Mario Schönenberger (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Rita Schönenberger (* 1962), Schweizer Leichtathletin
 Sarah Gabi Schönenberger (* 1978), Schweizer Politikerin (SP)
 Urs Schönenberger (* 1959), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Schönberger
 Schöneberger
 Schoenenberger